Enjolras, originalment un personatge de Victor Hugo, té aquests significats:
 Enjolras, pseudònim de Louise Michel
 Enjolras, líder carismàtic dels Amis de l'A B C a la novel·la Els miserables de Victor Hugo